Kuru bezeichnet:
 Kuru (Krankheit), Krankheit
 Kuru (Finnland), Gemeinde in Finnland
 Kuru (Lepembusu Kelisoke), Dorf im indonesischen Distrikt Lepembusu Kelisoke
 einen Vorort von Konstantinopel, Kuruçeşme
 Kuru (Alutaguse), Ort in Estland
 Kuru (Nigeria), Ort in Nigeria
 eine Währung namens Kurus, siehe Türkische Lira
 Kuru Hills National Park, Nationalpark in Sierra Leone
 Kuru-Panchala, indisches Königreich aus vedischer Zeit 
 Kuru (Schiff), finnisches Passagierschiff
 HMAS Kuru, Boot der Royal Australian Navy im Zweiten Weltkrieg
 Kuru (Mythologie), Figur in dem indischen Epos Mahabharata
 Kuru (Fluss), Fluss im Südsudan

Kuru ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmet Kuru (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Bartoloměj Kuru (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Jayanthi Kuru-Utumpala (* 1979), sri-lankische Bergsteigerin und Aktivistin für Frauen- und LGBT-Rechte
 Taygun Kuru (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Uğur Arslan Kuru (* 1989), türkischer Fußballspieler

Kuru ist weiterhin
 der Name des jüngeren der zwei Gefangenen im Roman Die molussische Katakombe von Günther Anders

Siehe auch:
 Kourou